Die Football League First Division 1964/65 war die 66. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 22. August 1964 und endete am 28. April 1965.

Manchester United gewann vor dem punktgleichen Aufsteiger Leeds United seine mittlerweile sechste englische Meisterschaft. Neben Leeds konnte mit dem AFC Sunderland auch der zweite Aufsteiger die Klasse halten; stattdessen mussten die Wolverhampton Wanderers und Birmingham City den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Newcastle United und Northampton Town ersetzt werden.

Abschlusstabelle 
!!EgS
||18
||21
||22
||21
||22
||21
||22
||19
||21
||22
||21
||23
||24
||22
||26
||24
||23
||22
||22
||23
||28
||25

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von Manchester United 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1964/65 für Manchester United in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players' Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
 Andrew Endlar: Manchester United. The Complete Record. Orion, London 2007, ISBN 978-0-7528-9084-5.

Weblinks 
 England 1964-65 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

1964/65
Fußballsaison 1964/65